Brion se poate referi la:

În Franța
Brion, Ain
Brion, Indre
Brion, Isère
Brion, Lozère
Brion, Maine-et-Loire
Brion, Saône-et-Loire
Brion, Vienne
Brion, Yonne
Brion-près-Thouet
Brion-sur-Ource
Manoir de Brion

Altundeva
Insula Brion, Canada
Brión, Spania
Municipalitatea Brión, Venezuela

Persoane
Brión mac Echach Muigmedóin (d. 362), fiul lui Eochaid Mugmedon
Skip Brion, politician din Pennsylvania
Jon Brion (n. 1963), muzician american
Brion James, actor american

Vezi și
Brione
Brian